The Writing’s on the Wall — второй альбом американской R&B группы Destiny’s Child и их последний альбом в составе квартета. Выпущен Columbia Records 27 июля 1999 года и включает в себя лучших синглы «Bills, Bills, Bills», «Say My Name», and «Jumpin’ Jumpin’».

Альбом стал хитом, девять раз став платиновым в США, в конечном итоге проданный в количестве 15 миллионов копий по всему миру. Он стал самым продаваемым альбомом женской группы в 1999 и 2000 годах и был удостоен премии Лучшего R&B/Soul Альбома Года. Песня «Say My Name» получила две премии Грэмми в 2001 году, одну — за лучшую R&B песню и другую — за лучшее R&B исполнение группы.

Список композиций 
 «Intro (The Writing’s on the Wall)» (Beyoncé Knowles, LaTavia Roberson, Kelly Rowland, LeToya Luckett) — 2:05
 «So Good» (Kevin "She'kspere" Briggs, Kandi Burruss, B. Knowles, L. Luckett, L. Roberson, K. Rowland) — 3:13
 «Bills, Bills, Bills» (K. Briggs, Kandi, B. Knowles, L. Luckett, K. Rowland, L.Roberson) — 4:16
 «Confessions» (featuring Missy Elliott) (M. Elliott, D. Holmes, G. Thomas) — 4:57
 «Bug a Boo» (K. Briggs, Kandi, B. Knowles, L. Luckett, L. Roberson, K. Rowland) — 3:32
 «Temptation» (Dwayne Wiggins, C. Wheeler, A. Ray, B. Knowles, K. Rowland, L. Luckett, L. Roberson) — 4:05
 «Now That She’s Gone» (Chris Valentine, K. Fambro, D. Boynton, T. Geter, L. Simmons, A. Simmons) — 5:35
 «Where’d You Go» (P. Status, C. Stokes, L. Roberson, L. Luckett, K. Rowland, B. Knowles) — 4:15
 «Hey Ladies» (K. Briggs, Kandi, B. Knowles, L. Luckett, L. Roberson, K. Rowland) — 4:16
 «If You Leave» (featuring Next) (T. Turman, R. L. Huggar, C. Elliot, O. Hunter) — 4:35
 «Jumpin, Jumpin» (R. Moore, Chad Elliot, B. Knowles) — 3:50
 «Say My Name» (Rodney Jerkins, Fred Jerkins III, LaShawn Daniels, B. Knowles, L. Luckett, K. Rowland, L. Roberson) — 4:31
 «She Can’t Love You» (K. Briggs, Kandi, B. Knowles, L. Luckett, I. Lindo, K. Rowland, L. Roberson) — 4:04
 «Stay» (Darryl Simmons) — 4:51
 «Sweet Sixteen» (D. Wiggins, J. Watley, B. Knowles, K. Rowland) — 4:12
 «Outro» (Amazing Grace… Dedicated to Andretta Tillman) (John Newton) — 2:38

 Note: Track’s one to fifteen end with a short spoken interlude which relates to the following song, which is spoken by the band members. Each interlude is in the style of the Ten Commandments and are listened on the compact disc front.

Успех в чартах 
В Соединенных Штатах альбом дебютировал 14 августа 1999 года на 6 строке Billboard 200, проданный в количестве более 132000 копий за первую неделю. Он удерживался в Топ 20 на протяжении большей части 1999 года, и к концу года было продано более 1,6 млн копий альбома — он стал дважды платиновым в январе 2000 года. Спустя девять месяцев после выпуска альбома The Writing’s On The Wall на волне огромного успеха лучшего сингла Billboard Hot 100 — «Say My Name», альбом вернулся в первую десятку, достигнув 5 места 5 мая 2000 года. За первый год своего существования 47 из 52 недель он находился в Top 40 и выше и был десятым по продаваемости альбомом 2000 года — 3,8 млн копий в течение года. The Writing’s on the Wall 99 недель подряд удерживался в Billboard 200 (с лета 1999 года до весны 2001) и к 8 ноября 2001 года стал девять раз платиновым: в США было продано более 6.2 миллиона копий.

В мировом масштабе The Writing’s on the Wall стал одним из самых продаваемых R&B альбомов всех времен. Он был признан золотым, платиновым, многократно платиновым в Европе и в 2001 году за 2 миллиона проданных копий был удостоен IFPI звания дважды платинового. В Канаде он был признан 5 раз платиновым (500000 копий), в Великобритании, Новой Зеландии и Австралии — трижды платиновым.

Чарты и сертификаты

Чарты

Чарты года

Чарты десятилетия

Сертификаты

Примечания 

Альбомы Destiny's Child
Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Мисси Эллиотт